La expresión Cinquecento puede referirse a:
Cinquecento: periodo artístico del Renacimiento europeo correspondiente al siglo XVI.
Cinquecento (banda): conjunto austriaco especializado en la interpretación de la música renacentista del Cinquecento.
Fiat Cinquecento: automóvil producido por el fabricante italiano Fiat entre los años 1991 y 1998.
Fiat 500: varios automóviles producidos por el fabricante italiano Fiat.